

Astronomia 
 11 Parthenope

Geografia 
 Parthènope – città della Magna Grecia (l'odierna Napoli)
 Borgo Partenope – frazione di Cosenza

Mitologia 
 Partenope – una sirena

Musica 
 Partenope – opera di Luigi Mancia del 1699
 Partenope – opera di Manuel de Zumaya del 1711
 Partenope – opera di Leonardo Vinci del 1725, su libretto di Silvio Stampiglia
 Partenope – opera di Georg Friedrich Händel del 1730
 Partenope – opera di Giuseppe Scarlatti del 1749, su libretto di Silvio Stampiglia
 Partenope – opera di Johann Adolf Hasse del 1767
 Partenope – opera di Vicente Martín y Soler del 1782, su libretto di Pietro Metastasio
 Partenope – album di Gigi Finizio
 Partenope – opera di Ennio Morricone del 1996, su libretto di Guido Barbieri e Sandro Cappelletto
 Partenope – singolo di Clementino del 2020

Trasporti 
 Partenope – nome dell'ICplus circolante sulla tratta tra Milano Centrale e Napoli Centrale fino al 2010
 Partenope – vascello del 1786 in servizio presso la Real Marina del Regno delle Due Sicilie
 Partenope – torpediniera della Regia Marina
 Partenope – fregata della Real Marina del Regno delle Due Sicilie, successivamente acquisita dalla Regia Marina.

Sport 
 Associazione Polisportiva Partenope – una polisportiva napoletana
 Partenope Rugby – squadra di rugby napoletana
 Partenope Napoli Basket – squadra di pallacanestro napoletana

Teatro 
 Partenope – opera lirica di Manuel de Zumaya del 1711
 Partenope – tragedia di Giacinto de' Sivo del 1858

Altro 
 Partenope – quattro navi da guerra della marina italiana
 Università degli Studi di Napoli "Parthenope" – università statale italiana